Haberler ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Haberler (1796–1873), Bürgermeister von Brünn, Kaisertum Österreich
 Franz von Haberler (1859–1928), österreichischer Mediziner 
 Gottfried Haberler (1900–1995), österreichischer Ökonom
 Wolfgang Haberler (* 1963), österreichischer Politiker (FPÖ)